Seal Cove kan avse:
 Seal Cove, Antarktis, vik i Antarktis
 Seal Cove, Newfoundland och Labrador, ort i Kanada